Sailly-Labourse és una població i comuna francesa, situada en la regió dels Alts de França, departament del Pas de Calais, en el districte de Béthune i cantó de Nœux-les-Mines.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 INSEE  

Municipis del Pas de Calais